Kászonyi István (1653–1706) jezsuita szerzetes
Kászonyi István (1911–1977) középiskolai tanár